El kopis és una antiga espasa d'un sol tall, amb una fulla robusta i corbada cap endins, preparada per literalment seccionar l'enemic atacant amb potents estocades. Alguns erudits la consideren un desenvolupament del khopesh egipci i cananeu.

Tot i que l'espasa normal dels hoplites continuà sent utilitzada en l'època macedònica, la més popular fou el kopis. Aquesta espasa s'introduí a Grècia a finals del , tot i que apareixia a Itàlia ja al , gradualment anà reemplaçant l'espasa hoplita. A Espanya s'han trobat alguns exemplars.

És sovint comparada amb el curt kukri nepalès i amb la falcata ibèrica i pot ser-ne el predecessor. La paraula és un substantiu grec en femení singular derivat del verb κόπτω (koptô), que significa "tallar." La diferència del significat entre kopis i màkhaira (una altra paraula grega de significat similar) no està completament clara en els textos antics, però els moderns especialistes tendeixen a utilitzar ambdós termes per referir-se al tipus d'armes corbes. L'única diferència real seria només la direcció de la curvatura de la fulla.

Tot i que kopis és una paraula grega, els antics grec no utilitzaven sovint fulles corbes a la guerra, preferint les rectes com el xiphos, amb moltes més possibilitats. Xenofont, tanmateix, recomanava l'ús de la corba màkhaira per la cavalleria a De l'equitació 12, 11

L'art grec mostra que els soldats perses empunyaven abans el kopis o una destral, que l'acinaces persa (de fulla recta).

Referències 

Espases
Història militar de l'antiga Grècia